Avalanche — міжнародна злочинна платформа-кібермережа.
Avalanche — міні-альбом англійської групи Echo & the Bunnymen, 2000 р.

Див. також 
 Лавина
 Лавиновий ефект або avalanche effect
 Chevrolet Avalanche